Jeremy Colliton (né le  à Blackie, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel et entraîneur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2005-2006.

Statistiques joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||68 ||11 ||21 ||32 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||58 ||20 ||28 ||48 ||76 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||62 ||24 ||26 ||50 ||73 ||6 ||5 ||5 ||10 ||8
|-
|2004-2005 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||41 ||16 ||30 ||46 ||25 ||17 ||3 ||4 ||7 ||21
|-
|2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||66 ||21 ||32 ||53 ||44 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 || Islanders de New York || LNH ||19 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||45 ||10 ||12 ||22 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||65 ||9 ||11 ||20 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Islanders de New York || LNH ||16 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||56 ||8 ||28 ||36 ||36 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2008-2009 || Islanders de New York || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien ||46 ||11 ||10 ||21 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||53 ||18 ||27 ||45 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Islanders de New York || LAH ||15 ||2 ||1 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||41 ||11 ||16 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Generals de Bentley || Chinook HL ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||1 ||2 ||0  
|-
|2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan ||3 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 

|57 ||3 ||3 ||6 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 

 Le  : Son choix  de repêchage est échangé au Islanders de New York par les Blues de Saint-Louis avec Justin Papineau en retour de Chris Osgood et d'un choix de  au repêchage de 2003 (qui sélectionne Konstantine Barouline).

Statistiques entraîneur 

|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || Mora IK || Allsvenskan ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || Mora IK || Allsvenskan ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Mora IK || Allsvenskan ||  ||  ||  ||  ||  || Promu en SHL
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH|| 76 || 40 || 28 || 8 || 57,9 || Éliminé au 
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH || 12 || 6 || 3 || 3 || 62,5 || Recruté en cours de saison
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 67 || 30 || 28 || 9 || 51,5 ||  Non qualifiés
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH ||70 || 32 || 30 || 8 || 51,4 ||  Éliminé au 
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH ||56 || 24 || 25 || 7 || 49,1 ||   Non qualifiés
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH ||13 || 2 || 9 || 2 || 23,1 ||  Congédié en cours de saison

Notes et références 

Naissance le 13 janvier 1985
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Rögle BK
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Blackhawks de Chicago